Выпускник:

Выпускник — человек, окончивший образовательное учреждение.

 «Выпускник» — художественный фильм (США, 1967).

См. также 
Выпускник года
Выпускной вечер